't Wapen van Hoorn - verscheidene gezonken V.O.C.-schepen
 Wapen van Hoorn (Noord-Holland) - gemeentewapen van de Noord-Hollandse stad Hoorn